— японская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Танигава, Кодзи (род. 1962) — японский сёгист, президент Японской ассоциации сёги.
 Танигава, Нагару (род. 1970) — японский писатель.

Другое 
 «Танигава» — маршрут поездов на Дзёэцу-синкансэне.
 Танигава — гора в префектуре Гумма.